Церковь Иоанна Богослова на Ишне — деревянный православный храм, расположенный в 3 км к юго-западу от Ростова в небольшом селе Богослов на реке Ишне. Построена в 1687 году архимандритом Авраамиевского монастыря Герасимом в память явления на этом месте Иоанна Богослова Авраамию Ростовскому. Это самый древний деревянный храм в Ярославской области.

По общей композиции принадлежит к типу ярусных церквей, распространённых в России в конце XVII века. По принятой традиции, здание, приходившее в ветхость, заменяли новым, размеры и формы которого повторяли, как правило, предшествующую постройку. Эта церковь запоминается, прежде всего, совершенством пропорций и соотношений объёмов. Вознесенный на высокий подклет, храм господствует над окружающей местностью. Его внутреннее пространство производит не меньшее впечатление, чем наружный облик. Низкая, полутёмная галерея с волоковыми окнами резко контрастирует с высоким, наполненным светом пространством самого храма и трапезной. Их стены настолько чисто выструганы, что кажутся полированными. Образы из иконостаса и резные позолоченные Царские врата 1562 года работы мастера Исайи сегодня экспонируются в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», филиалом которого является церковь. В самом же храме находится точная копия Царских врат.

Церковь неоднократно использовали в качестве фона для сцен исторических кинофильмов, в частности, телесериала Раскол.

Примечания

Ссылки 
 
 Церковь Иоанна Богослова на Ишне. Ростовский кремль
 Богослов. Церковь Иоанна Богослова на Ишне

Литература 
 
 
 
 

Ростовский район
Ишня Иоанна Богослова
Ишня Иоанна Богослова
Ишня Иоанна Богослова
Ишня Иоанна Богослова
Ишня
1680-е годы в Ярославской области